La Coppa di Israele 1960-1961 è la 4ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.La finale della competizione si è disputata a Tel Aviv.

Secondo turno

Terzo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1960-1961

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1960
Pallacanestro nel 1961
Coppa di Israele di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Tel Aviv